Jasper Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
Jasper Township, du comté de Wayne

Iowa 
Jasper Township, du comté d'Adams
Jasper Township, du comté de Carroll

Missouri 
Jasper Township, du comté de Dallas
Jasper Township, du comté de Jasper
Jasper Township, du comté de Ralls
Jasper Township, du comté de Taney
Jasper Township, du comté d'Ozark
Jasper Township, du comté de Camden

Voir aussi 
 

Homonymie de townships